2 miejscowości w Polsce 
 Malcanów – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Łuków 
 Malcanów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Wiązowna